

Sigle 
 Sindacato dei lavoratori intercategoriale (SdL intercategoriale), nato a gennaio 2007 dall'unione di SULT e SincCobas.

Codici 
 SDL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Härnösand (Midlanda), Sundsvall, Svezia

Informatica 
 Simple DirectMedia Layer è un insieme di librerie cross-platform scritte in C per la gestione di contenuti multimediali come audio e grafica. Trovano applicazione soprattutto nella programmazione di giochi.
 Specification and Description Language è un linguaggio di specifica di sistemi definito dall'ITU.

Mineralogia 
 Sdl – abbreviazione di sodalite

Note